

Codici 
 ETV – codice vettore ICAO di European Executive

Televisione 
ETV – network televisivo italiano
 ETV – canale televisivo dello Sri Lanka
 ETV – Ekushey Television, canale televisivo del Bangladesh
 ETV – Eesti Televisioon, emittente televisiva pubblica estone
 ETV Network – network televisivo satellitare indiano
 e.tv – canale televisivo sudafricano